Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.
2-га сіяна Андреа Петкович виграла титул, після того як у фіналі 1-ша сіяна Маріон Бартолі знялася за рахунку 4–6, 0–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=Півфінали

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= М Бартолі
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3= 
|RD1-team02= К Дате-Крумм
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3= 

|RD1-seed03= 
|RD1-team03= О Балтача
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2= 
|RD1-score03-3= 
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= М Рибарикова
|RD1-score04-1=3r
|RD1-score04-2= 
|RD1-score04-3= 

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= С Форец Гакон
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06= 
|RD1-team06= А Бондаренко
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=1
|RD1-score06-3= 

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= А Ролле
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3= 
|RD1-seed08=8
|RD1-team08= Л Градецька
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3= 

|RD1-seed09=LL
|RD1-team09= К Макгейл
|RD1-score09-1=5
|RD1-score09-2=67
|RD1-score09-3= 
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= М Лучич-Бароні
|RD1-score10-1=7
|RD1-score10-2=7
|RD1-score10-3= 

|RD1-seed11= 
|RD1-team11= Є Докич
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= С Халеп
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=1
|RD1-score12-3= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= А Кудрявцева
|RD1-score13-1=63
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3= 
|RD1-seed14= 
|RD1-team14= Б Йовановські
|RD1-score14-1=7
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3= 

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= М Уден
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3= 
|RD1-seed16=7
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3= 

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= М Бартолі
|RD2-score01-1=w/o
|RD2-score01-2= 
|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= О Балтача
|RD2-score02-1= 
|RD2-score02-2= 
|RD2-score02-3= 

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= С Форец Гакон
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3= 
|RD2-seed04=8
|RD2-team04= Л Градецька
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3= 

|RD2-seed05=Q
|RD2-team05= М Лучич-Бароні
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3= 
|RD2-seed06= 
|RD2-team06= Є Докич
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3= 

|RD2-seed07= 
|RD2-team07= Б Йовановські
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=0
|RD2-score07-3= 
|RD2-seed08=7
|RD2-team08={{Nowrap| А Медіна Гаррігес}}
|RD2-score08-1=6|RD2-score08-2=6|RD2-score08-3= 

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= М Бартолі|RD3-score01-1=6|RD3-score01-2=6'''
|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02=8
|RD3-team02= Л Градецька
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3= 

|RD3-seed03=Q
|RD3-team03= М Лучич-Бароні
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3= 
|RD3-seed04=7
|RD3-team04=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2011